Serpula rauca är en ringmaskart som beskrevs av Ziegler 1984. Serpula rauca ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
rauca